Центральні Кордильєри Анд - внутрішні хребти Анд у межах Колумбії, Перу і Болівії (іноді називаються Східними Кордильєрами). Гребені хребтів знаходяться на висотах 3500-4500 м, окремі вершини перевищують 5000 м. Багато діючих і згаслих вулканів.

 Кордильєра-Сентраль (Болівія)
 Кордильєра-Сентраль (Колумбія)
 Кордильєра-Сентраль (Перу)
 Кордильєра-Сентраль (Еквадор)

Література

Гори

Кордильєри

en:Cordillera Central, Andes